Майкъл Антъни Пеня () (роден на 13 януари 1976 г.) е американски актьор.

Избрана филмография

Външни препратки 
 

Американски актьори и актриси